Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1947/1948 — 12-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Победителем, как и во всех предыдущих сезонах, стал клуб ЛТЦ Прага.

Формат 
Сезон 1947/48 получился очень похожим на предыдущий. Система розыгрыша осталась без изменений, состав финала также остался неизменным. ЛТЦ в пражском дерби дважды обыграл ЧЛТК и сохранил звание чемпиона Чехословакии.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финал 

 ЛТЦ Прага — ЧЛТК Прага — 7:1, 13:5

Лучшие бомбардиры 

 Владимир Кобранов (ЧЛТК) — 20 шайб
 Владимир Забродски (ЛТЦ) — 17
 Карел Стибор (ЛТЦ) — 15

Состав чемпиона 
Вратари

Богумил Модры, Йозеф Йирка

Защитники

Олдржих Забродски, Вилибальд Штёвик, Йозеф Троусилек, Олдржих Немец, Милослав Покорны, Пршемысл Гайны

Нападающие

Владимир Забродски, Ладислав Трояк, Станислав Конопасек, Карел Стибор, Аугустин Бубник, Майк Букна, Алеш Сысел

Тренер — Майк Букна

Ссылки 
 Сезон 1947/48 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1947 год в хоккее
1948 год в хоккее